Ионово — название нескольких населённых пунктов:
 Ионово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ионово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Ионово — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Ионово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Ионово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Ионово — деревня в Лесном районе Тверской области.